Петровские Выселки — название населённых пунктов:

Россия 
 Петровские Выселки — деревня в Лебедянском районе Липецкой области.
 Петровские Выселки — деревня в Серебряно-Прудском районе Московской области.
 Петровские Выселки — бывшее село на территории современной Москвы (за Петровским парком), созданное при переселении 80 крестьян во время образования Петровской сельскохозяйственной академии

Примечания